Hans Brühlmann (1878-1911), Zwitsers kunstschilder
 Johann Anton Brühlmann (1761-1844), Zwitsers politicus
 Joseph Anton Brühlmann (1761-1844), Zwitsers notabele
 Mimi Brühlmann (1913-1998), Zwitserse hotelierster
 Walter Brühlmann (1884-1971), Zwitsers rechter en politicus

Zwitserse achternaam